Patrola může být :

 vojenská nebo policejní obchůzka, pochůzka, objížďka
 vojenská nebo policejní stráž či hlídka
 přeneseně se někdy může jednat i o vědecké pozorování 
 např. tzv. sluneční patrola prováděná v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky
 v přeneseném významu se v hovorové mluvě může jednat o synonymum pro slovo dozor, dohled, hlídkování (varta)

v kultuře
 Patrola Šlapeto – česká hudební skupina

Wikipedie 
 O provádění dozoru nad probíhajícími změnami na české verzi Wikipedie pojednává stránka Wikipedie:Patrola

Externí odkazy